Bhargava ist 
 ein indischer Familienname und zugleich 
 Bezeichnung einer Gruppe von Brahmanen, die ihre Herkunft auf den Rishis Bhrigu zurückführen, siehe Bhargavas

Träger des Familiennamens:
 Anant Bhargava (1923–2005), indischer Ringer
 Manjul Bhargava (* 1974), kanadischer Mathematiker
 Prashant Bhargava († 2015), US-amerikanischer Filmemacher